Дискография американской панк-рок-группы Rise Against состоит из девяти студийных альбомов, двадцати синглов, двадцати пяти видеоклипов, двух видеоальбомов, двух сплитов и одиннадцати мини-альбомов.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Сплит

Синглы

Видеография

Документальные фильмы

Видеоклипы

Прочие включения

Саундтреки

Сборники

Каверы

Примечания 

Rise Against
Rise Against